Ибанаги  — народ на Филиппинах.
Самоназвание — «речные люди».
Численность около 400 тыс. чел. (данные на 1970 год)

Язык 
Говорят на языке ибанаг западно-австронезийской группы австронезийской семьи. Диалекты: собственно ибанаг, западный агта, итауэс.

Религия 
В массе своей — католики, сохраняющие пережитки традиционных верований.

Место обитания 
Север острова Лусон. Расселились с территории среднего течения реки Кагаян. Испытали влияние илоков и других равнинных народов Лусона.

Семья 
Брак билокальный или неолокальный(См. Локальность). Была известна полигиния.

Национальная одежда 
Мужчины и женщины носили длинные волосы, амулеты, украшения.

Духовная культура 
Сохраняются традиционные мифы, праздники, обычаи, фольклор. Испытывают сильное культурное влияние соседних с ними илоков.

Хозяйство 
Основное занятие — ирригационное земледелие (рис, абака, сладкий картофель камотес, овощи), табаководство. Развиты ремёсла — ткацкое, гончарное, плетение. Материальная культура общефилиппинская.

Примечания 

Народы Филиппин